Tomcar Ltd (ивр. תומקאר) — израильская компания, основанная в 1990 году. Располагается на заводе в кибуце Гиват-Хашлоша, между Кфар-Сабой и Петах-Тиквой. Выпускает транспортные средства класса багги.

История 
Разработка багги ведётся с начала 1990-х годов инженером Йорамом Зархи вместе с Гили Коэном, Ури Эшколем.

Модельный ряд 

 TomCar TM
 TomCar TM-2
 TomCar TM-3
 TomCar TM-4
 TomCar TM-5
Основным покупателем продукции является израильская армия.

Рынки 
 Израиль
 Канада
 Испания
 США

Фотогалерея

Ссылки 
 Tomcar Израиль (Интернациональный сайт)
 Tomcar Австралия
 Tomcar Канада

Автомобилестроительные компании Австралии
Автомобилестроительные компании Израиля